Modderige Bol (water), een waterloop/meer bij Goëngahuizen
 De Modderige Bol, een molen vernoemd naar dit water.